Romanus pontifex, bulle papale promulguée le  par le Pape Nicolas V. 
 Romanus pontifex, bulle papale promulguée le  par le pape Pie VI.

voir aussi
 Pontifex romanus, bulle papale promulguée le  par Jules II